Черноша́почный астрильд () — вид птиц семейства вьюрковых ткачиков отряда воробьинообразных.

Внешний вид 
Длина тела 10,5—11 см. Выявлены три географические формы, незначительно отличающиеся окраской оперения. У птиц наиболее распространённой номинативной формы верх головы, уздечка и оперение в области глаза чёрные, спина и шея пепельно-серые с чёрными поперечными полосками, надхвостье и верхние кроющие хвоста красные. Щёки и горло серовато-белые, зоб и грудь немного темнее. Крыло серое, главные маховые чёрные с тонкой серой каймой по краю, рулевые чёрные, нижние кроющие хвоста чёрно-серые. Бока и голень красные. Радужка тёмно-коричневая, надклювье чёрное с красным основанием, подклювье чёрное. Ноги коричневато-чёрные.

Птицы второй формы отличаются тем, что спина у них более серая, а щёки и горло почти белые. У птиц третьей формы более тёмно-красный цвет подхвостья и верхних кроющих хвоста и более серые щёки и горло.

Распространение 
Птицы номинативной формы населяют горные местности от южных границ Камеруна, весь Габон до устья реки Конго; второй — распространены в бассейне реки Конго и в центральных районах Демократической Республики Конго; третьей — в горной Кении.

Образ жизни 
Населяют лесные массивы, расположенные на высоте от 1500 до 3000 м над ур. моря.

Размножение 
В кладке 4—6 яиц. Насиживание длится 13 дней.

Содержание 
В Европу черношапочные астрильды ввозились очень редко. Впервые, в 1874 году, они попали в Лондон. Это самый трудный для содержания вид астрильдов.

Подвиды 
Выделяют три подвида:

Примечания

Литература 
 Жердев Э. С. Пернатая радуга: Справочное пособие. — М.: Лесная промышленность, 1988. — С. 78-79 ISBN 5-7120-0084-9

Астрильды
Птицы Африки
Животные, описанные в 1851 году